Janisch ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Janisch (1848–1920), Schauspielerin am Wiener Burgtheater
 August Janisch (* 1942), römisch-katholischer Geistlicher
 Heinz Janisch (* 1960), österreichischer Kinderbuchautor
 Joachim Christoph Janisch (~1747–~1808), deutscher Stadthauptmann und Ratsherr
 Josef Janisch (1909–1964), österreichischer Bauingenieur
 Karl Janisch (1870–1946), deutscher Ingenieur und Baumeister
 Maximilian Janisch (* 2003), hochbegabter Schweizer
 Michael Janisch (1927–2004), österreichischer Schauspieler
 Michael Janisch (Musiker) (* 1979), amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent 
 Mischa Janisch, österreichischer Musikproduzent
 Peter Janisch (1924–2015), österreichischer Filmschauspieler
 Silvia Janisch, deutsche Schauspielerin

Siehe auch: 
 Jänisch
 Janischsiedlung in der oberbayerischen Gemeinde Garching a.d.Alz im Landkreis Altötting
 Janis